Lith steht für:

Orte 
 Lith, ehemalige Gemeinde und heutiger Gemeindeteil von Oss in der niederländischen Provinz Nordbrabant. 
 al-Lith, Stadt in der saudi-arabischen Provinz Mekka. 

Personen 
 Gabriel von der Lith (1692–1766), kurfürstlich-sächsischer Diplomat
 Johann Wilhelm von der Lith (1709–1775), deutscher Kameralist
 Pieter Antonie van der Lith (1844–1901), niederländischer Jurist und Orientalist
 Ulrich van Lith (* 1943), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Lieth (Begriffsklärung)
 Lidth
 Lit